Талды:

Населённые пункты

Казахстан 
 Талды — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Талды — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2020 г.
 Талды — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Талды — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Талды — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Талды — село в Карабалыкском районе Костанайской области, ликвидировано в 2016 году.

Реки 
Талды — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае
Талды —  река в Казахстане, протекает в Шетском районе Карагандинской области.
Талды —  река в Казахстане, протекает в Каркаралинском районе Карагандинской области.

См. также 
 Талды-Булак
 Талды-Курганская область
 Талды-Курганский областной комитет КП Казахстана